Reilhac (Cantal)
 Reilhac (Lot)